Элегия Хиллбилли:
 Элегия Хиллбилли (книга) — автобиографическая книга Джеймса Ванса
 Элегия Хиллбилли (фильм) — экранизация одноимённой книги Джеймса Ванса